Blüher ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Blüher (1864–1938), Oberbürgermeister der Stadt Dresden
 Carl Wilhelm Blüher (1790–1857), deutscher Jurist und Politiker, MdL
 Edgar Blüher (1881–1919), deutscher Fußballspieler
 Eliane Blüher (1928–2020), französische Übersetzerin
 Friedrich Gustav Blüher (1794–1863), deutscher lutherischer Pfarrer und Autor
 Hans Blüher (1888–1955), deutscher Schriftsteller
 Horst Blüher (* 1930), deutscher Fußballspieler
 Joachim Blüher (* 1953), deutscher Kunsthistoriker und Kunstmanager
 Johann Friedrich Blüher (1674–nach 1731), sächsisch-russischer Bergbauingenieur
 Johann Gottlob Blüher (1709–1786), sächsischer Bergmeister
 Johannes Immanuel Blüher (1837–1898), deutscher lutherischer Pfarrer
 Karin Blüher (* 1937), deutsche Fotografin, Pressefotografin und Autorin
 Karl Alfred Blüher (1927–2020), deutscher Romanist und Literaturwissenschaftler
 Magnus Adolph Blüher (1802–1884), deutscher lutherischer Pfarrer und Autor
 Matthias Blüher (* 1970), deutscher Endokrinologe und Hochschullehrer
 Ottomar Blüher (1824–1891), deutscher Jurist und Politiker, MdL
 Peter Blüher (1941–1974), deutscher Fußballtorhüter